Biegi narciarskie na Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 8–23 lutego 2014 w Krasnej Polanie (kompleks Łaura), oddalonej o 40 km od głównego miasta igrzysk – Soczi. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w sześciu konkurencjach: czterech indywidualnych (biegu indywidualnym, biegu łączonym, biegu masowym i sprincie) oraz dwóch drużynowych (sztafecie i sprincie drużynowym) – łącznie rozdanych zostało dwanaście kompletów medali. O medale igrzysk olimpijskich biegacze narciarscy rywalizowali po raz dwudziesty drugi, a biegaczki po raz siedemnasty w historii.

Kwalifikacje

Terminarz

Zestawienie medalistów

Wyniki

Kobiety

Bieg na 10 km

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Sztafeta

Bieg na 30 km

Mężczyźni

Bieg na 15 km

Sprint

Bieg łączony

Sprint drużynowy

Sztafeta

Bieg na 50 km

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014